Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1978 odbywały się w Leningradzie (obecnie Petersburg) (Rosja).

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
 Leningrad

Wyniki

Tabela

|}

Grupa B 
 Wołgograd

Wyniki

Tabela

|}

Grupa C 
 Leningrad

Wyniki

Tabela

|}

Grupa D 
 Ryga

Wyniki

Tabela

|}

Grupa E 
 Mińsk

Wyniki

Tabela

|}

Grupa F 
 Wołgograd

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 1-12.

Grupa G 
 Leningrad

Wyniki

Tabela

|}

Grupa H 
 Wołgograd

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 13-23.

Grupa I 
 Mińsk

Wyniki

Tabela

|}

Grupa J 
 Ryga

Wyniki

Tabela

|}

Faza finałowa

Mecze o miejsca 21-23. 
 Leningrad

Mecz o 21. miejsce

Mecze o miejsca 17-20. 
 Ryga

Mecz o 19. miejsce

Mecz o 17. miejsce

Mecze o miejsca 13-16. 
 Mińsk

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 9-12. 
 Mińsk

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8. 
 Ryga

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4. 
 Leningrad

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1978 w piłce siatkowej
1978 w Europie
Piłka siatkowa w ZSRR
ZSRR w XX wieku
Zawody sportowe w Petersburgu
Sport w Wołgogradzie
Sport w Rydze
Sport w Mińsku